Cais do Porto pode se referir:

 Porto de Porto Alegre — porto de Porto Alegre
 Porto do Rio de Janeiro — porto da cidade do Rio de Janeiro
 Cais do Porto (Fortaleza) — bairro de Fortaleza

Desambiguação